VV GKC (Grathem), voetbalclub uit het Limburgse Grathem
 VV GKC (Gasselte), voetbalclub uit het Drentse Gasselte